Mirabello může znamenat:

 Třída Mirabello – třída torpédoborců italského námořnictva
 Mirabello – italská obec v provincii Ferrara v oblasti Emilia-Romagna
 Mirabello Monferrato – město a comune v provincii Alessandria v Piemontu v severní Itálii
 Mirabello Sannitico – italská obec v provincii Campobasso v oblasti Molise

Externí odkazy